Conjunto La Fenice é um conjunto de sopros baseado em Auxerre na Bourgogne ,França. Fundado em 1990 pelo cornett player Jean Tubéry, o conjunto especializou-se no período barroco com instrumentos da época.

Bibliografia 
Fenice Ensemble

Auxerre
Orquestras da França